«Тильзи́т-теа́тр» — историческое наименование Калининградского областного театра юного зрителя «Молодёжный» города Советска Калининградской области.

Фирменное наименование театра происходит от прежнего, действовавшего до 1946 года, исторического немецкого названия города Советска — Тильзит (), присвоенного ему в XIII веке во времена походов Тевтонского ордена на земли Пруссии.

Театр расположен в старинном, специально построенном здании, которому 115 лет. В нём — 250 зрительских мест, расположенных в трёх ярусах.

История театра

Германский период 
Театр впервые открылся в 1893 году, хотя заезжие труппы играли в неприспособленных помещениях в Тильзите и раньше. Первым спектаклем, сыгранным на сцене театра, стала драма Гёте «Эгмонт». Первым директором театра был Эмиль Ханеманн. Старое здание театра было значительно перестроено в 1903 году, зрительный зал был заметно расширен. А в 1908 году театр возглавил Франческо Сиоли. В 1936 году здание театра подверглось очередной перестройке, театр получил название «Театр пограничной земли». С началом Второй мировой войны театр был закрыт.

Советский период 
7 ноября 1956 года спектаклем Д. Зорина «Вечный источник» в Советске открылся городской драматический театр. Одним из первых, кто возрождал театр, был Александр Бродецкий, возглавлявший труппу около 10 лет. В начале у театра не было собственной труппы, однако вскоре, наряду с приезжими, на сцене театра начали выступать и местные артисты. В 1966 году, на долгие пятнадцать лет, главным режиссёром театра становится Борис Григорьевич Кодоколович.

Российский период 
Переломным для театра стал 1989 год. Театр обрел статус «Молодежного» и получил право на рекламное название «Тильзит-Театр». Обновился состав труппы, поменялось руководство. В 1991 году театр возглавил выпускник Щукинского училища Евгений Марчелли, который создал новый творческий имидж «Тильзит-Театра». За годы работы режиссёра театр смог принять участие в более 20 международных фестивалях в России и за рубежом в Италии, Германии, Литве, Швеции и т. д.

С февраля 2014 года «Тильзит-Театр» открылся после очередной реконструкции, которая длилась два с половиной года. Сегодня в Калининградской области площадка «Тильзит-Театра» является самой престижной, технологически оснащенной и привлекательной для любых гастролирующих коллективов.

Здание театра

Исторические здания 

Театр открылся в специально приспособленном здании в 1893 году. Это здание обладало сравнительно небольшой вместительностью и было существенно перестроено и реконструировано в 1903 году. Зрительный зал был расширен, появилась оркестровая яма перед сценой. Сцена также была углублена и расширена. Театр был перестроен в стиле барокко. Реконструкция 1936 года проводилась с позиции нацистской идеологии, многие элементы декора внутри здания были убраны, снаружи здание было полностью перестроено. Здание приобрело более строгий вид, были убраны скульптуры Шиллера и Гёте.

Современное здание 

Современное здание театра имеет 250 зрительских мест. По размерам и характеристикам театр относится к камерным. Площадь сцены — 120 квадратных метров (глубина сцены с авансценой — 12 метров, ширина — 10 метров; глубина авансцены — 2 метра).

Количество гриммуборных — 5, репетиционное помещение — одно.

Администрация театра 
Штат театра по состоянию на 5 мая 2021 года:
 Директор — Кулиева Анна Пятрасовна
 Зам. директора — Борисов Артём Сергеевич
 Заведующий труппой — Татьяна Дмитриевна Зуборенко
Помощник режиссера - Наталья Николаевна Фролова
 Звукорежиссёр — Марина Жозефовна Грабовенко
 Художник по свету — Александр Владимирович Должников
Техник по звуку - Иван Иванович Павлюк
 Заведующий постановочной частью — Алексей Владимирович Бальков
 Заведующий литературной частью (2017—2018 г.) - Виктория Юрьевна Шмакова
Менеджер по рекламе - Анжелика Сергеевна Беляускайте
 Гримёр-пастижёр — Людмила Петровна Жаринова
 Главный бухгалтер — Вера Андреевна Данилова
 Администратор— Елена Валентиновна Митяева
 Костюмер -Татьяна Александровна Пирогова
Реквизитер - Анна Викторовна Курносова
Столяр - Александр Евгеньевич Козловский

Труппа театра 
Состав труппы театра по состоянию на ноябрь 2022 года
 Заслуженная артистка РФ Ирина Несмиянова
 Заслуженный артист РФ Николай Паршинцев
 Заслуженный артист республики Бурятия Всеволод Трунов 
 Вера Красовицкая
 Владимир Комиссаровский
 Анатолий Грабовенко
 Людмила Волошина
 Наталия Антонова
 Роман Нагметов
 Сергей Ваганов
 Владимир Архипов
 Анастасия Архипова
 Екатерина Крахотина
 Борис Козловский
 Максим Абрамов
 Виктория Викулова
 Виктория Загораева
 Мария Вахова
 Игорь Просянников
 Анатолий Трепезников

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (12 августа 2003 года).

См. также 
 Калининградский областной драматический театр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Калининградского областного театра юного зрителя «Молодёжный» («Тильзит-театра»).

Советск (Калининградская область)
Театры Калининградской области
Театры, основанные в 1956 году
Театры юного зрителя России
Памятники архитектуры Советска
Достопримечательности Калининградской области